

Топоніми

Тоба (озеро)

Тоба (Кіото)
Тоба (Міє)